Ernesto Silva se puede referir a:
 Ernesto Silva Román (1897-1977), escritor chileno, uno de los primeros exponentes de la ciencia ficción en Chile.
 Ernesto Silva Bafalluy (1948-2011), economista, académico y empresario chileno.
 Ernesto Silva Méndez (1975), político chileno, hijo del anterior.
 Ernesto Silva Tellería (1907-1985), abogado, escritor y dirigente político venezolano.
 Ernesto Silva (beisbolista) (1992-presente), beisbolista panameño.